El topónimo bahía de Baffin se puede referir a dos sitios:

 la bahía de Baffin, un brazo del océano Atlántico conectado al océano Ártico, que separa la Tierra de Baffin de Groenlandia;
 la bahía de Baffin, conocida también como Lago de la Santísima Trinidad, es una bahía de la Laguna Madre, entre la sección Norte de la Isla del Padre y el continente, en Texas, Estados Unidos.